

Geografia

Austria 
 Bergern im Dunkelsteinerwald – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land

Niemcy 
 Bergern – dzielnica Bad Berki

Zobacz też 
 Bergen
 Berger